Флаг Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики был утвержден в 1925 году, когда съезд Советов Украины 10 мая одобрил Конституцию Молдавской АССР. Таким образом, в статье VII статьи 48 Конституции предусматривается, что: «Молдавская АССР имеет свои государственные герб и флаг, установленные Центральным исполнительным комитетом Молдовы и утвержденный Центральным исполнительным комитетом Украины». 4 сентября 1925 года Президиум Центрального исполнительного комитета Молдавской АССР обсудил вопрос «конкурса на разработку герба и флага и его жюри в составе представителей высших партийных органов и органов власти Республики». 21 сентября 1925 года Президиум Центрального исполнительного комитета во главе с И. Н. Чиором-Яначи возобновил «рассмотрение государственного герба и флага Молдавской АССР». Что касается флага, Президиум решил, что:

 Серпу и молоту придать вид, аналогичный принятому на союзном гербе;
 Буквы Р.А.С.С.М. поместить дугой в левом верхнем углу концами вниз;
 Кукурузу и колос перевить виноградной лозой так, чтобы листья винограда свешивалась по бокам и в середине.

После этого 19 октября 1925 года Центральный исполнительный комитет Молдавской АССР принял проекты государственного герба и флага Молдавской АССР.

6 января 1938 года на 7-ом внеочередном съезде Советов Молдавской АССР была принята вторая Молдавская Конституция, причем флаг описывался так:

«Молдавский» текст был написан с использованием латинского алфавита. Несколько месяцев спустя в том же году флаг изменился, поскольку «молдавские» названия были написаны с использованием кириллицы.

Флаг вышел из употребления 2 августа 1940 года, когда Молдавская АССР была упразднена, а ее территория была разделена между вновь созданной Молдавской Советской Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой.

Литература 

 Silviu Andrieş-Tabac, Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei, Ed. Museum, Chişinău, 1998, p. 116 - 119.
 V. Lomanţov Drapelele Moldovei.
 Флаги Молдавской АССР на vexillographia.ru

См. также 

 Флаг Молдавской ССР
 Герб Молдавской ССР

Ссылки 

 Молдавская АССР на "Флагах мира"

Флаги СССР